floater, een bewegende vlek in je blikveld (glasvochttroebeling of floater)
 float (breakdance), een breakdance-move
 het zwevendekommagetal, ook wel float genoemd.
 Float (type reddingboot KNRM), een type reddingsboot van de KNRM
 Float (film), een film uit 2008.
 float (datatype), is een datatype in de programmeertaal C.